Джан Филиппо Феличиоли (; родился 30 сентября 1997, Сан-Северино-Марке, Италия) — итальянский футболист, полузащитник клуба «Перуджа», права на которого принадлежат «Милану».

Клубная карьера 
Джан Филиппо является воспитанником футбольной академии «Милана». В сезоне 2014/15 стал привлекаться к тренировкам взрослой команды. Его профессиональный дебют в составе «Милана» состоялся 3 мая 2015 года, в матче 34-го тура Серии А против «Наполи». Он появился на поле на 84-ой минуте игры, заменив Джакомо Бонавентуру. Несмотря на это, в оставшихся матчах сезона 2014/15 и в сезоне 2015/16 за взрослую команду «Милана» не выступал.

В сезоне 2016/17 выступал за «Асколи» на правах аренды. К апрелю 2017 года успел провести за клуб 21 матч в Серии Б и 1 матч в Кубке Италии, отдал 2 голевые передачи. Досрочно вернулся в «Милан» из-за травмы. Летом 2017 года продлил контракт «Миланом» до 2021 года и сразу же отправился в «Эллас Верону» на правах двухлетней аренды с опцией выкупа контракта за 3 миллиона евро.

Международная карьера 
Джан Филиппо выступал за различные юношеские сборные Италии, проведя в общей сложности 24 матча и забив 3 гола.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Перуджа»